Patronyme simple
 Céline Lafaye, (1981), traileuse française.
 Gabriel Lafaye (1888-1959), homme politique français, député de la SFIO.
 Georges Lafaye (1854-1927), latiniste et historien français.
 Jacques Lafaye, (1930), historien, anthropologue, ethnologue, enseignant et écrivain français.
 Jean-Jacques Lafaye, (1958), écrivain et journaliste français.
 Pierre-Benjamin Lafaye, (1809-1867), philologue français.
 Prosper Lafaye, né Prosper Lafaist (1806-1883), artiste-peintre de la Cour de Louis-Philippe, dessinateur et maître-verrier français.
 Yves Lafaye, directeur de la photographie et réalisateur français.
Patronyme composé
 François Lafaye-des-Rabiers, (1752-?), homme politique français. 
 Louis Christophe Lemoro de Lafaye, (1760-1814), homme politique français.

 Lieu géographique
La Chapelle-en-Lafaye, commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.